Костичи — название населённых пунктов:

Россия 
 Костичи — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Костичи — деревня в Котельничском районе Кировской области.